Отон-Бланко () — муниципалитет в Мексике, штат Кинтана-Роо, с административным центром в городе Четумаль. Численность населения, по данным переписи 2020 года, составила .

Общие сведения 
Муниципалитет назван в честь вице-адмирала ВМС Мексики , участника Мексиканской революции и основателя Четумаля.

Площадь муниципалитета равна , что составляет 22,2 % от площади штата, а наиболее высоко расположенное поселение Бето-Рамирес, находится на высоте 161 метр.

На севере он граничит с другим муниципалитетом штата Кинтана-Роо — Бакаларом, на западе граничит с другим штатом Мексики — Кампече, на юге проходит государственная граница с Белизом, а на востоке омывается водами Карибского моря.

Учреждение и состав 
Муниципалитет был образован 12 января 1975 года при создании штата Кинтана-Роо. В 2011 году от него был отделён новый муниципалитет Бакалар.

По данным 2020 года в его состав входит 645 населённых пунктов, самые крупные из которых:

Транспорт 
В муниципалитете расположен Международный аэропорт Четумаль, а также аэропорты местного сообщения в поселениях Махауаль, Шкалак, Кохунлич и Пультикуб. Существует два порта в Четумале и Махауале. Также через муниципалитет проходит три федеральные автодороги: ,  и .

Экономическая деятельность 
По статистическим данным 2000 года, работоспособное население занято по секторам экономики в следующих пропорциях:
 сельское хозяйство, животноводство и рыбная ловля — 19,7 %;
 промышленность и строительство — 16,7 %;
 торговля, сферы услуг и туризма — 61,3 %;
 безработные — 2,3 %.

Инфраструктура 
По статистическим данным 2020 года, инфраструктура развита следующим образом:
 электрификация: 98,5 %;
 водоснабжение: 77,4 %;
 водоотведение: 98,3 %.

Фотографии

Источники

Ссылки

См. также 
 Муниципалитеты Кинтана-Роо
 Портал:Мексика

Муниципалитеты Кинтана-Роо